Szalók –  török → magyar eredetű férfinév
Szalók nemzetség – 12. századi magyar nemzetség

Települések
Abádszalók – Tiszaabád és Tiszaszalók egyesítéséből létrejött város Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Alsószalók - Kisszebeni járás, Eperjesi kerület
Egerszalók - község Heves megyében
Felsőszalók - Lőcsei járás, Eperjesi kerület
Kisszalók - Késmárki járás, Eperjesi kerület
Kisszalók, Nagyszalók része
Nagyszalók –  község Szlovákiában az Eperjesi kerület Poprádi járásában
Nemesszalók - község Veszprém megyében
Szalók –  község Szlovákiában a Kassai kerület Nagymihályi járásában

Lásd mág: Szalóka